Alexander Michailovitj , "Sandro", född 13 april 1866 i Tiflis , död 26 februari 1933, var storfurste av Ryssland, och son till storfurste Mikael Nikolajevitj av Ryssland och Cecilia av Baden. 

Alexander Michailovitj utbildade sig till sjöofficer, men var också verksam som forskare och etnolog.

Han gifte sig 1894 på Peterhof med sin kusindotter storfurstinnan Xenia Alexandrovna, (1875-1960), äldsta dotter till Alexander III av Ryssland. Genom sitt äktenskap blev han svåger till Nikolaus II av Ryssland och genom åren en mycket betrodd rådgivare.

Han lyckades fly tillsammans med sin familj och svärmodern Maria Fjodorovna vid den ryska revolutionen, från Krim till England.
Han separerade så småningom från sin fru och levde återstoden av sitt liv i Frankrike, mestadels i Paris , där han skrev sina memorarer, "Storfurste trots allt" (utgiven 1934).

Barn
 Irina Alexandrovna (1895–1970) gift med furst Felix Yussopov
 Andrei Alexandrovitj (1897–1981) gift med 1:o donna Elisabetha Ruffo (1886–1940)
 Feodor Alexandrovitj (1898–1968) gift med prinsessan Irina Paley (1903-1990) (skilda 1936)
 Nikita Alexandrovitj (1900–1974) gift med Maria Vorontzova-Dashkova (1903-1997)
 Dmitri Alexandrovitj (1901–1980) 
 Rostislav Alexandrovitj (1902–1978) 
 Vasili Alexandrovitj (1907–1989)

Anfäder

Källor 
 Michailovitj, Alexander, Storfurste trots allt, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1934
 Massie, Robert K., Nicholas and Alexandra, 1967, Dell Publishing Co. 
 Perry, John Curtis & Pleshakov, Constantine, The Flight of the Romanovs, Basic Books, 1999

Romanov
Ryska storfurstar
Födda 1866
Män
Avlidna 1933
Personer från Tbilisi